O nome Vila Progresso  pode referir-se a:

 Vila Progresso (Camobi) - unidade residencial de Camobi, Santa Maria;
 Vila Progresso (Jundiaí) - bairro da cidade de Jundiaí;
 Vila Progresso (Niterói) - bairro da cidade de Niterói;
 Vila Progresso (Santos) - bairro da cidade de Santos;
 Vila Progresso (São Paulo) - bairro da Zona Leste da cidade São Paulo;
 Vila Progresso (Sorocaba) - bairro da cidade de Sorocaba;

Desambiguação